Svjetsko prvenstvo u rukometu B skupine za muškarce (engl. IHF World Men's Handball Championship Division B) je bilo međunarodno rukometno natjecanje za muškarce, igrano od 1977. do 1992. godine u organizaciji Međunarodne rukometne federacije (IHF). Na prvenstvu su uglavnom sudjelovale europske reprezentacije, a natjecnje je ovisno o godini održavanja, bilo kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo ili Olimpijske igre. Najlošije plasirane europske reprezentacije su ispadale u Svjetsko prvenstvo C skupine. Od 1976. do 1990. godine svjetsko prvenstvo B skupine je igrano u neparne godine, a C skupine u parne godine.

Pregled prvenstava

Detalji o nastupima

Unutrašnje poveznice 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu C skupine 
 Rukomet na Olimpijskim igrama
 Europska rukometna prvenstva

Vanjske poveznice 
 the-sports.org, Handball - Men's World Championship Division B 
 todor66.com, Men Handball Wolrld Championship Group B Archive

Izvori 
 ifh.info, Men’s World Championships / Championnats du Monde Hommes / Männer-Weltmeisterschaften - Statistics / Statistiques / Statistik 1938-2009, 2011, preuzeto 4. kolovoza 2018. 
 todor66.com, Men Handball Wolrld Championship Group B Archive, pristupljeno 4. kolovoza 2018.  
     ifh.info, Men’s World Championships / Championnats du Monde Hommes / Männer-Weltmeisterschaften - Statistics / Statistiques / Statistik 1938-2009, 2011., wayback arhiva 

B